Dritte steht für
 Dritter, die Nummer Drei einer Serie oder eine von drei oder mehr Personen
 Das Dritte, Fernsehprogramm
 Der Dritte, DEFA-Film
Siehe auch
Die Dritten
Drittes Reich
Dritte Welt
Dritter Orden